Натуральне число 1050
 1050 рік до нашої ери
 1050 рік нашої ери